buren (personen)
 Buurman (band), een Belgische muziekgroep
 Buurman en Buurman (serie), poppen-animatieserie

Personen met de achternaam Buurman 
 Cent Buurman (1878-1914), Nederlandse architect
 Bernard Buurman (1883-1951), Nederlandse architect
 Dick Buurman (1917-2003), archivaris en kasteelbestuurder
 Dirk Cornelis Buurman van Vreeden (1902-1964), Nederlandse militair
 Hendrik Dirk Buurman (1884-1962), Nederlandse militair
 Kees Buurman (kunstenaar en dichter) (1933-1997), Nederlandse beeldend kunstenaar en dichter
 Kees Buurman (radiomaker) (1936-2007), Nederlandse radiomaker
 Gon Buurman (1939), Nederlandse fotografe
 Yelmer Buurman (1987), Nederlandse autocoureur
 Eva Buurman (1994), Nederlandse wielrenster